Kumo peut se référer à :
 araignée et/ou Nuage en japonais ;
 Kokemäki, Kumo en suédois, une municipalité de Finlande ;
 Bing, nom de code Kumo, un projet de moteur de recherche de Microsoft.
 Kumo est le nom d’un village dans l’univers de Naruto.